De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige België na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken/gekend werden.

De resultaten van de talentelling en dan vooral deze van Brussel en de taalgrensgemeenten hebben in België een grote rol gespeeld in de afwikkeling van de communautaire conflicten tussen Nederlands- en Franstaligen.

Hieronder staan in tabelvorm de resultaten van de telling per taalgrensgemeente voor de tellingen van 1846 tot 1947. Het gaat om alle toenmalige gemeenten die langsheen de in 1962 vastgelegde taalgrens liggen en dit van west naar oost. Vlaamse en Waalse gemeenten zijn herkenbaar aan resp. (VL) en (WAL) na de gemeentenaam. Voor de Waalse gemeenten waarvan de officiële Nederlandse benaming gebruikt wordt is ter informatie ook de Franse naam vermeld.

Opmerkingen bij de cijfers 
Kinderen tot de leeftijd van twee jaar werden voor de tellingen van 1846 tot en met 1890 opgeteld bij de taal die gesproken werd in het gezin, vanaf de telling van 1900 werden ze opgenomen in de rubriek "geen".
Bij de telling van 1846 werd gevraagd naar de taal die men sprak, waarbij op het modelformulier vier talen gespecifieerd werden, namelijk: "Hollands/Vlaams", "Frans/Waals", "Duits", "Engels". Er was ook een rubriek "Andere taal" voorzien, zonder verdere verduidelijking. (Het modelformulier was overigens in het Frans opgesteld).

Vanaf de telling van 1866 vroeg men naar de talen die men kende, waarbij men zich beperkte tot Nederlands, Frans en Duits. Naar kennis van het Engels werd niet langer gepeild. Er was wel een rubriek "geen". Vanaf de telling van 1910 werd behalve naar de kennis ook gevraagd welke taal door de ondervraagde uitsluitend of meestal gesproken werd, zonder te specifiëren in welke context (huiskring, beroep, openbaar leven).

Bij de berekening van het aandeel % is de groep "geen" buiten beschouwing gelaten.
Voor de resultaten van 1846 zijn de resultaten voor "Engels" en "Andere taal"  niet opgenomen, wegens te onbeduidend.

De bron van alle resultaten is het Belgisch Staatsblad.

Nieuwkerke (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wulvergem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Mesen (VL) 

Mesen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wijtschate (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ploegsteert (WAL) 

Ploegsteert werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Ploegsteert ontstond pas in 1850 als onafhankelijke gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Waasten. Derhalve zijn er geen aparte cijfers beschikbaar voor de talentelling van 1846.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Waasten (Warneton) - (WAL) 

Waasten werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Neerwaasten (Bas-Warneton) - (WAL) 

Neerwaasten werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1866 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de eerdere en latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Hollebeke (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Zandvoorde (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Houtem (Houthem) (WAL) 

Houtem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Komen (Comines) (WAL) 

Komen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wervik (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Menen (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Rekkem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Moeskroen (Mouscron) (WAL) 

Moeskroen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aalbeke (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Rollegem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bellegem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lowingen (Luingne) (WAL) 

Lowingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Dottenijs (Dottignies) (WAL) 

Dottenijs werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Kooigem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Spiere (VL) 

Spiere werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Helkijn (VL) 

Helkijn werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Pottes (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bossuit (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Outrijve (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Schalafie (Escanaffles) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Avelgem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ruien (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Kwaremont (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Orroir (WAL) 

Orroir werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Amengijs (WAL) 

Amengijs werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opmerking:

De resultaten voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de tellingen van 1846 en 1866 en latere tellingen.

Rozenaken (Russeignies) (WAL) 

Rozenaken werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opmerking:

De resultaten voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de tellingen van 1846 en 1866 en latere tellingen.

Anseroeul (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wattripont (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Dergneau (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Saint-Sauveur (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ronse (VL) 

Ronse werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Elzele (Ellezelles) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Vloesberg (Flobecq) (WAL) 

Vloesberg werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opbrakel (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Everbeek (VL) 

Everbeek werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Oost-Vlaanderen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ghoy (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Overboelare (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Moerbeke (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Twee-Akren (Deux-Acren) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Viane (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lessenbos (Bois-de-Lessines) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Zullik (Bassilly)(WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bever (VL) 

Bever werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Pieters-Kapelle (VL) 

Sint-Pieters-Kapelle werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de eerdere en latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Mark (Marcq) (WAL) 

Mark werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Edingen (Enghien) (WAL) 

Edingen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lettelingen (Petit-Enghien) (WAL) 

Lettelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Herne (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Heikruis (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bierk (Bierghes) (WAL) 

Bierk werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Brussel naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bogaarden (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Beert (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Renelde (Saintes) (WAL) 

Sint-Renelde werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Brussel naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lembeek (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Tubeke (Tubize) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Klabbeek (Clabecq) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Kasteelbrakel (Braine-le-Château) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Woutersbrakel (Wauthier-Braine)(WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Dworp (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Alsemberg (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Eigenbrakel (Braine-l'Alleud) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Terhulpen (La Hulpe) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Waterloo (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Hoeilaart (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Overijse (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Rosières (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Waver (Wavre) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ottenburg (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Eerken (Archennes) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Agatha-Rode (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Joris-Weert (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Nethen (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Hamme-Mille (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bierbeek (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Deurne (Tourinnes-la-Grosse) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bevekom (Beauvechain) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opvelp (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Meldert (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sluizen (L'Ecluse) (WAL) 

Sluizen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Hoegaarden (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay) (WAL) 

Zittert-Lummen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

De evolutie van de resultaten van de telling van 1930 t.o.v. deze van 1920 zijn te verklaren doordat het Nederlandstalige Outgaarden na 1920 niet langer deel uitmaakte van het Franstalige Zittert-Lummen maar een aparte gemeente werd.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Outgaarden (VL) 

Outgaarden maakte tot en met de telling van 1920 deel uit van de gemeente Zittert-Lummen, derhalve zijn er slechts aparte resultaten beschikbaar vanaf de telling van 1930.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Goetsenhoven (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Jans-Geest (Saint-Jean-Geest)(WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opheylissem (WAL) 

Opheylissem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Neerheylissem (WAL) 

Neerheylissem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ezemaal (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Laar (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Overwinden (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Raatshoven (Racour) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Waasmont (VL) 

Waasmont werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lijsem (Lincent) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Avernas-le-Bauduin (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bertrée (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Walshoutem (VL) 

Walshoutem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Montenaken (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Cras-Avernas (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Kortijs (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Vorsen (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Boëlhe (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Borlo (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Roost-Krenwik (Rosoux-Crenwick) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Jeuk (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Korsworm (Corswarem) (WAL) 

Korsworm werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bettenhoven (Bettincourt) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Rukkelingen-Loon (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Liek (Oleye) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Batsheers (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opheers (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lantremange (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bergilers (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Grandville (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Oerle (Oreye) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Horpmaal (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wouteringen (Otrange) (WAL) 

Wouteringen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Vechmaal (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Thys (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lauw (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Crisnée (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Odeur (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Villers-l'Evêque (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Herstappe (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1846 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Rutten (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Diets-Heur (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Elch (Othée) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Nudorp (Wihogne) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Paifve (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Vreren (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Nerem (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sluizen (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Glaaien (Glons) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Millen (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Beurs (Boirs) (WAL) 

Beurs werd als onafhankelijkge gemeente pas opgericht in 1866, derhalve zijn er geen resultaten beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Rukkelingen-aan-de-Jeker (Roclenge-sur-Geer) (WAL) 

Rukkelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg  naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bitsingen (Bassenge) (WAL) 

Bitsingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg  naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Val-Meer (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wonk (Wonck) (WAL) 

Wonk werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg  naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Zichen-Zussen-Bolder (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Eben-Emael (WAL) 

Eben-Emael werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg  naar de provincie Luik.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Kanne (VL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Ternaaien (Lanaye) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Lieze (Lixhe) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Wezet (Visé) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Moelingen (VL) 

Moelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Berne (Berneau) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Bolbeek (Bombaye) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Weerst (Warsage) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

's-Gravenvoeren (VL) 

's-Gravenvoeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Martens-Voeren (VL) 

Sint-Martens-Voeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sint-Pieters-Voeren (VL) 

Sint-Pieters-Voeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Teuven (VL) 

Teuven werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Remersdaal (VL) 

Remersdaal werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Remersdaal is pas sedert 1851 een zelfstandige gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Homburg (nu zelf een deelgemeente van Blieberg). Derhalve zijn er geen cijfers beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Neufchâteau (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aubel (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Sippenaeken (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Voor de telling van 1920 zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de door meertaligen meestal gesproken taal. De cijfers voor de eentaligen (dus sprekers van uitsluitend een van de drie talen) zijn terug te vinden in de tabel "gekende talen".

Clermont (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Homburg (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Voor de telling van 1920 zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de door meertaligen meestal gesproken taal. De cijfers voor de eentaligen (dus sprekers van uitsluitend een van de drie talen) zijn terug te vinden in de tabel "gekende talen".

Montzen (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Hendrik-Kapelle (Henri-Chapelle) (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Welkenraedt (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Baelen (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Membach (WAL) 

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Gemeenten van de Oostkantons en het Land van Aarlen 

Voor de resultaten van de gemeenten die deel uitmaken van de Oostkantons en het Arelerland zie respectievelijk:
Resultaten van de talentelling per faciliteitengemeente en Resultaten van de talentelling in het Arelerland.

Taalregeling in België